Dowman ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Darby-Dowman (* 1977), britischer Kanute 
 Ruth Dowman (1930–2018), neuseeländische Weitspringerin und Sprinterin